Апо́стольская нунциату́ра в Респу́блике Казахста́н — дипломатическое представительство (посольство) Святого Престола в Республике Казахстан.

Создана в 1992 году, когда Казахстан установил дипломатические отношения со Святым Престолом.

История 

 17 октября 1992 года Святой Престол и Республика Казахстан официально заключили дипломатические отношения. Дипломатические представители государств имеют статус дипломатов «ad personam» и ранг Апостольского нунция и Чрезвычайного и Полномочного Посла (по совместительству).
 В середине мая 1992 года папский нунций в Москве архиепископ Франческо Коласуонно и сопровождавший его атташе представительства Р. Чемус посетили Республику Казахстан. Они побывали в Караганде и Алма-Ате, были приняты в МИД, встречались с муфтием Ратбек Кажы Нысанбай-улы, православными священнослужителями. Архиепископ дал небольшую пресс-конференцию, отслужил мессу.
 24 сентября 1998 года в ходе визита в Ватикан официальной делегации Республики Казахстан во главе с Президентом Нурсултаном Назарбаевым было подписанию соглашение между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях.
 13—15 сентября 2022 года состоялся апостольский визит папы римского Франциска. В рамках визита Франциск принял участие в VII съезде мировых и традиционных религий и совершил святую мессу в Нур-Султане.

Нунции 
 Мариан Олесь (9 апреля 1994 года — 11 декабря 2001 года);
 Юзеф Весоловский (16 февраля 2002 года — 24 января 2008 года);
 Мигель Маури Буэндиа (19 мая 2008 года — 5 декабря 2015 года);
 Фрэнсис Ассизи Чулликатт (30 апреля 2016 года — настоящее время).

Дипломатические сотрудники нунциатуры 
 архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт — апостольский нунций в Казахстане.
 о. Александр Рагиня — первый секретарь представительства Святого Престола.

См. также 
 Апостольская нунциатура в России

Ссылки 
 Nunciature to Kazakhstan 

Католицизм в Казахстане
Дипломатические представительства Ватикана
Дипломатические представительства в Астане